Tribuna (1884–1903) román nyelvű irodalmi és politikai lap
 Tribuna (1957–) román nyelvű kulturális lap